Имени Крупской — название населённых пунктов в России:

 имени Крупской — посёлок в Минусинском районе Красноярского края.
 имени Крупской — посёлок в Хомутовском районе Курской области.
 имени Крупской — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области.
 имени Крупской — микрорайон в составе города Тверь.

См. также 
 Крупской

Объекты, названные в честь Надежды Крупской